Rolling Thunder steht für:
 Operation Rolling Thunder, US-amerikanische Militäroperation im Vietnamkrieg (1965–1968)
 Rolling Thunder (Schamane) (bürgerlich John Pope; 1916–1997), US-amerikanischer Schamane
 Rolling Thunder (Six Flags Great Adventure), Holzachterbahn
 Rolling Thunder (Computerspiel), Arcade- und Computerspiel von Namco (1986)
 Rolling Thunder, Stahlachterbahn, siehe Alpine Bobsled
 Rolling Thunder Bern, Elektrorollstuhl-Hockey-Mannschaft aus Bern
 Rolling Thunder Pictures, Tochterfilmlabel von Miramax

Filme:
 Originaltitel von Der Mann mit der Stahlkralle, US-amerikanischer Spielfilm von John Flynn (1977)
 Rolling Thunder (1991), US-amerikanischer Spielfilm von Scott Dittrich (1991)
 Rolling Thunder (1996), US-amerikanischer Fernsehfilm von Ralph Hemecker und P.J. Pesce (1996)
 Rolling Thunder (2020), US-amerikanischer Spielfilm von Peter Curtis Pardini (2020)

Siehe auch:
 Rolling Thunder Mountain, Berg im Grand-Teton-Nationalpark in Wyoming
 Rolling Thunder Revue, Nordamerika-Tournee einer von Bob Dylan angeführten Musiker-Gruppe (1975–1976)
 Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Martin Scorsese (2019)